

Села:
 Чкалове — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Чкалове — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Чкалове — Запорізька область, Мелітопольський район, Олександрівська сільська громада
 Чкалове — Запорізька область, Мелітопольський район, Чкаловська сільська громада
 Чкалове — Полтавська область, Полтавський район
 Чкалове — Херсонська область, Бериславський район
 Чкалове — Херсонська область, Генічеський район

Див. також 
 Чкалова